Bantargebang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bantargebang, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Bantargebang, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar